

A történelmi Magyarország területén
Szent József-templom, Budapest, Józsefváros
Szent József-templom, Dorog
Szent József-kápolna, Pápa
Karmelita templom, Székesfehérvár

Máshol
Szent József-székesegyház, Temuco (Chile)